Hillersberg kan syfta på:

Personer  
 Lars Hillersberg (1937–2004), svensk målare

Se även 
 Rolf Hillerberg (född 1927), svensk fotbollsspelare